Бха́раты — арийское племя, упоминаемое в «Ригведе», в частности в 3-й мандале, авторство которой приписывается риши по имени Вишвамитра, принадлежавшему к этому племени.

В гимне 3.33 описывается, как всё племя бхаратов переправляется через реку. Бхарата также используется как одно из имён Агни и как эпитет Рудры («Ригведа» 2.36.8).

В 7-й мандале бхараты — это одно из племён, участвующее в Битве десяти царей (7.18) на стороне царя Судаса и племени тритсу, выигравших битву с помощью Индры и Варуны. Похоже, что позднее бхараты одержали верх в борьбе за власть между различными арийскими и неарийскими племенами.

В древнеиндийском эпосе «Махабхарате» и в Пуранах описывается, что предок бхаратов, император Бхарата, завоёвывает всю Бхаратаваршу. Его обширная империя называется Бхарата.

На сегодняшний день «Бхарат» — официальное именование Индии.

Ригведийские племена